Еохайд III (д/н — 733) — король Дал Ріади в 726—733 роках.

Походив з головного клану Кенел Габрайн. Син короля Еохайда ІІ. Після смерті батька у 697 році не зміг зберегти за собою престол. Залишившись лише власником родинного домену. У 726 році він підняв заколот проти короля Дунхада II, якого повалив і зміг стати королем Дал Ріади. У 727 році при Ірос Фохні завдав поразки Дунахаду, його батькові Селбаху та брату Фередаху. В результаті його суперники відступили до Лорну.

У 731 році проти нього виступив Енгус I, король піктів. Спочатку у битві при Муїборгу військо останнього було розбите, проте потім синові Енгуса — Бруде, вдалося здобути перемогу над Талорком мак Конгуйсом, командувачем війська Дал Ріади. Але Еохайд III зберіг трон. Ймовірно 732 року відправив допомогу Флайхбертаху мак Лоїнгсігу, верховному королю Ірландії, проти Аеда Аллана мак Фергайле.

Він помер у 733 році. Дал Ріада розпалася на три частини: Дунхад і Муїредах мак Ейнбкеллах розділили між собою її британські землі, а Індрехтах мак Фіаннамайл утвердився в ірландських володіннях королівства.

Примітки

Джерела 
 Marjorie Ogilvie Anderson Kings and Kingship in Early Scotland 3e réédition par John Donald Birlinn Ltd, Edinburgh (2011) (ISBN 9781906566302).
 James E. Fraser, From Caledonia to Pictland, Scotland to 795, Edinburgh, Edinburgh University Press, coll. " The New Edinburgh History of Scotland " (no 1), 2009, 436 p. (ISBN 978-0-7486-1232-1), p. 283, 285, 293, 303, 324—325.
 Alfred P. Smyth, Warlords and Holy Men Scotland ad 80~1000, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1984, 279 p. (ISBN 0748601007).

Королі Дал Ріади